Superbest – album di Adriano Celentano del 1992
 Superbest – album di Rino Gaetano del 1996